John Morris kan syfta på:

 John Morris (geolog) (1810–1886), engelsk geolog
 John Morris (kompositör) (1926–2018), amerikansk kompositör
 John D. Morris (född 1946), amerikansk kristen kreationist
 John Morris (curlingspelare) (född 1978), kanadensisk curlingspelare
 John Morris (röstskådespelare) (född 1984), amerikansk röstskådespelare

Se även 
 John Norris